Máthé Tibor (?–?) olimpikon kézilabdázó
 Máthé Tibor (1943) Kossuth-díjas operatőr, egyetemi tanár

Hasonló nevűek
 Máthé Tibor Péter (1926–2008) katolikus szerzetes, plébános, lelkész

 Máté Tibor (?) Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész

Jegyzetek